Алгоритм Фрейвалдса (назван по имени Русиньша Мартыньша Фрейвалдса) — это вероятностный рандомизированный алгоритм, используемый для верификации матричного произведения. По трём матрицам ,  и  размера  необходимо проверить, что . Наивный алгоритм решения данной задачи заключается в том, чтобы посчитать  в явном виде и поэлементно сравнить получившуюся матрицу с . Однако наилучший известный алгоритм умножения матриц работает за время . Алгоритм Фрейвалдса использует рандомизацию чтобы снизить данную оценку до  с высокой вероятностью. За время  алгоритм может проверить матричное произведение с вероятностью ошибки, не превосходящей .

Алгоритм

Ввод 
Три матрицы ,  и  размера .

Вывод 
«Да» если ; «Нет» в противном случае.

Процедура 
 Сгенерировать случайный вектор  из нулей и единиц размера .
 Вычислить .
 Вывести «Да» если ; «Нет» в противном случае.

Вероятность ошибки 
Если , то алгоритм всегда возвращает «Да». Если , то вероятность того, что алгоритм вернёт «Да» не больше .

Если выполнить алгоритм  раз и возвращать «Да» только если на каждой итерации был получен ответ «Да», будет получен алгоритм со временем работы  и вероятностью ошибки .

Пример 
Пусть нужно проверить, что:

 

Выбирается случайный вектор из нулей и единиц, например, , после чего он используется для вычислений:

 

То, что получен нулевой вектор указывает на то, что . Однако, если на второй итерации использовать вектор  , то будет получен следующий результат:

 

Полученный вектор не нулевой, что доказывает, что .

В рассмотренном случае есть всего четыре двухэлементных векторов из нулей и единиц, и на половине из них получается нулевой вектор ( и ), таким образом вероятность того, что оба раза будет выбран один из этих векторов (что повлечёт ложный вывод о том, что ) равна  или . В общем случае доля векторов , влекущих нулевой вектор может быть меньше , и использование нескольких итераций (например, 20) сделает вероятность ошибки пренебрежимо малой.

Анализ алгоритма 
Пусть вероятность ошибки равна . Если , то , если же , то .

Случай A × B = C 
 

Полученный результат не зависит от , так как здесь используется лишь то, что . Таким образом, вероятность ошибки в данном случае:

Случай A × B ≠ C 
Пусть матрица  такова, что

 

Где

 .

Так как , некоторые элементы матрицы  не равны нулю. Пусть . По определению матричного произведения:

 .

Для некоторой константы . Используя теорему Байеса, можно разложить вероятность по :

 .

Указанные вероятности можно оценить следующим образом:

 
 

Подставляя эти выражения в исходное равенство, можно прийти к:

 

Таким образом,

См. также 
 Лемма Шварца — Зиппеля

Ссылки 

 Freivalds, R. (1977), «Probabilistic Machines Can Use Less Running Time», IFIP Congress 1977, pp. 839—842.

Матрицы
Алгоритмы